Buza – kolonia w województwie lubelskim
 buza – musujący napój